Herculanus ist der Name folgender Personen:

 Herculanus von Porto, Märtyrer und Heiliger († um 180)
 Flavius Bassus Herculanus, Senator und Ehemann der Justa Grata Honoria (5. Jh.)
 Herculanus von Perugia, Bischof von Perugia († 594)
 Herculanus (Brescia), Bischof von Brescia (6. Jh.)
 Herculanus von Piegaro, Franziskaner († 1541 in Piegaro)

Siehe auch:
Herculano